Il doppio del torneo di tennis Verona Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Clavet e José Manuel Clavet che hanno battuto in finale Corrado Aprili e Bruce Derlin 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Carlos Báguena /  Jacco Eltingh (semifinali)
 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (quarti di finale)

 Francisco Clavet /  José Manuel Clavet (Campioni)
 Corrado Aprili /  Bruce Derlin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Verona Challenger 1989